Gunung Pelang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Gunung Pelang (berg i Indonesien, lat 4,54, long 96,72), Aceh, 
 Gunung Pelang (berg i Indonesien, lat 4,53, long 96,72), Aceh, 

Robotskapade Indonesienförgreningar